Argoed (Flint), au pays de Galles

, une maison près de Monmouth (Royaume-Uni), Wales

Voir aussi 
, un poème de Taliesen à propos de Owain mab Urien